Семён Заха́ров:
 Захаров, Семён Егорович (1906—1986) — советский военно-морской деятель, адмирал.
 Захаров, Семён Логинович (1821—1847) — русский гравёр.